Центральное объединение политических эмигрантов из СССР (ЦОПЭ, ) — организация антисоветски настроенных эмигрантов. Создана в 1952 году в Мюнхене (ФРГ) невозвращенцами из СССР (бывшими остарбайтерами, коллаборационистами, а также людьми, бежавшими из советской зоны оккупации в послевоенный период). Позднее возникли филиалы в США, Бельгии, Франции и Австрии.

В 1950-х — начале 1960-х годов организация издавала журнал «Свобода» . Существовала немецкая версия журнала «Свобода» под названием Freiheit. Также краткое время издавался журнал на немецком языке Freie Rundschau.

Также был издан ряд книг таких авторов, как Л. В. Дудин, А. Днепровец (псевдоним), В. И. Юрасов, О. Г. Полякова (Л. Осипова) и др.

В 1953—1954 гг. при ЦОПЭ существовала школа пропагандистов в Мюнхене, ученики которой готовились вести пропаганду среди советских военнослужащих и жителей Восточной Германии. В подчинении ЦОПЭ был находившийся в Мюнхене «Дом дружбы», который на деньги из Толстовского фонда обеспечивал сотрудников питанием, жильём и работой.

В начале 1960-х годов активность ЦОПЭ значительно снизилась. Ликвидировано в середине 1960-х гг.

Руководители:
 Григорий Климов (до 1955)
 Юрий Музыченко (псевдоним «Письменный», 1956—1957)

Адреса:
 Martin-Luther-Strasse 88, Berlin
 Gaiglstrasse 25, München

Примечания

Литература 
 Лицом к лицу: материалы второй политической конференции ЦОПЭ, 3-4 ноября 1960 года. — Мюнхен: Издательство ЦОПЭ, 1961. 129 с.

Антикоммунистические организации
Холодная война
Русская эмиграция второй волны
Организации русской эмиграции